La Línea 582 puede referirse a:

 Línea 582 de colectivos del partido de Quilmes, Buenos Aires, Argentina.
 Línea 582 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.